Plusieurs églises portugaises s'appellent église de la Miséricorde :
 l’église de la Miséricord d'Angra do Heroísmo (Açores) ;
 l'église de la Miséricorde de Porto ;
 l’église de la Miséricorde  de Sortelha ;
 l’église de la Miséricorde de Tavira